Mandera pode ser:
Mandera (Somália) - cidade do norte da Somália
Mandera (Quénia) - cidade no extremo nordeste do Quénia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos